Караозек — название некоторых топонимов:

Населённые пункты

Казахстан 
Кара-Озек — село в Аккольском районе Акмолинской области.
Караозек (быв. Колоколовка) — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Караозек — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Караозек — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Караозек — село в Кызылординской области.
 Караозек — станция в Кызылординской области.
 Караозек — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Караозек — село в Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Караозек — село в Красноярском районе Астраханской области.
 Караозек — прежнее название села Караузек в Цунтинском районе Дагестана.

Реки 
 Караозек — река в Казахстане, протока Сырдарьи.

Другие объекты 
 Караозек — курган на территории Восточно-Казахстанской области.